La maison Racle peut désigner différentes maisons construites par l'architecte et ingénieur Léonard Racle :
 La maison Racle construite à Ferney-Voltaire ;
 La maison Racle construite à Pont-de-Vaux.